«Лагу́на» — это универсальная стеклопластиковая маломерная лодка, рассчитанная на выход в плавание 2-3 человек. Предназначена для прогулок, водного туризма, охоты, рыбной ловли и занятий греблей на реках, в прибрежной зоне озёр, водохранилищ. Эксплуатировать лодку можно как с веслами, так и с подвесным мотором.

Лодка «Лагуна» изготавливается на Псковской лодочной верфи.

Прототипом для лодки «Лагуна», а впоследствии и для швертбота «Лагуна-Комби» послужила лодка «Пионер».

На базе лодки «Лагуна» создана моторно-гребная «непотопляйка» с пристёгивающимися к корпусу баллонами.

Примечания 

Маломерный флот
Лодки